Медве́дево — деревня в Торопецком районе Тверской области. Входит в состав Плоскошского сельского поселения.

История 
На топографической карте Фёдора Шуберта, изданной в 1871 году обозначена деревня Медведовка. Имела 5 дворов. 

На карте РККА 1923—1941 годов обозначена деревня Медведево. Имела 16 дворов. 

До 2013 года деревня входила в состав Волокского сельского поселения.

География 
Расположена примерно в 1 километре к востоку от села Волок у слияния рек Серёжа и Столопенка.

Население 

Население по переписи 2002 года — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Медведево.
 Карта O-36-26. Масштаб 1:200000. Состояние местности на 1972—1982 годы. Издание 1986 года.

Населённые пункты Торопецкого района